Gracias steht für:

 Gracias (Lempira), die Hauptstadt des Departamentos Lempira in Honduras
 Departamento Gracias a Dios, ein Departamento in Honduras

Gracias ist der Familienname folgender Personen:

 Agnelo Rufino Gracias (* 1939), indischer Geistlicher, Weihbischof in Bombay
 Leopold Gracias (* 1949), tansanischer Hockeyspieler
 Oswald Gracias (* 1944), indischer Geistlicher, Erzbischof von Bombay
 Valerian Gracias (1900–1978), indischer Geistlicher, Erzbischof von Bombay

Siehe auch:

 Gracia
 Grazie